Christian Santos désigne les personnalités suivantes : 
 Christian Santos (1979-), membre de l'équipe de France de football de plage championne du monde en 2005 ;
 Christian Santos (1988-), footballeur international vénézuélien.